Плетенёвка или Плетеневка — топоним:

 Плетенёвка (река)
 Плетеневка (посёлок)